Сосновский, Николай:
 Сосновский, Николай Аркадьевич (1955—2016) — африканист, культуролог, историк, публицист.
 Сосновский, Николай Данилович (1922—1941) — советский воин, рядовой 312-го стрелкового полка, закрыл телом амбразуру дзота.